Bieg na 1500 metrów mężczyzn w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002 rozegrano 19 lutego w Utah Olympic Oval. Mistrzem olimpijskim na tym dystansie został Amerykanin Derek Parra, ustanawiając jednocześnie nowy rekord świata.

Wyniki

Bibliografia 
  

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002